Лоре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Лоре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Лоре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Лоре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Лоре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Лоре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн